Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1925 года проходил в столице Франции Париже. Чемпионом мира стал Станислас Бизо (Франция). Герман Гогланд (6 место) сложил титул чемпиона мира, который он удерживал 13 лет.

Результаты

Ссылки 
 Турнир, партии, движение по турам на сайте toernooibase KNDB

Примечания 

1925 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Париже
1925 год во Франции
Шашки во Франции
Шашки